Sierra de San Pedro puede referirse a:
la Sierra de San Pedro en la Comarca de Valencia de Alcántara, España.
la Sierra de San Pedro en Navarra, España.
la sierra de San Pedro Mártir, en México.

Notas